Název Mutěnice má více obcí:
 Mutěnice (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 Mutěnice (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice
 Mutěnice (Nové Zámky) – název tvrze, dříve nazývané Nepokojnice, která stála nedaleko sídla Nové Zámky (část obce Křinec v okrese Nymburk)